Всеобщие выборы в Малайзии проходили 29 ноября 1999 года. Как и ожидалось, большинство вновь получил Национальный фронт.

Результаты 
Результаты выборов 29 ноября 1999 года.
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|% 
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Места
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|% 
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Изменение
|-
|- bgcolor="#F0F8FF"
|align=left| Национальный фронт: || 3 748 511 || 56,53 || 147 || 76,56 ||19 
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Объединённая малайская национальная организация (Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO) || - || - || 71 || 36,98 || 22 
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Малайская китайзкая ассоциация (Persatuan Cina Malaysia, MCA) || - || - || 29 || 15,10 || - 
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Малайский индийский конгресс (Kongres India Se-Malaysia, MIC) || - || - || 7 || 3,65 || - 
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Партия движения малайского народа (Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Gerakan) || - || - || 6 || 3,13 || 
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Народная прогрессивная партия (Parti Progresif Penduduk Malaysia, PPP)|| - || - || - || - || - 
|-
|- bgcolor="#FFCOCB"
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Партии штата Саравак || - || - || 28 || 14,58 || 
|-
|- bgcolor="#FFCOCB"
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Партии штата Сабах|| - || - || 6 || 3,13 || - 
|-
|- bgcolor="#F0F8FF"
|align=left|Альтернативный фронт: || 2 667 818 || 40,23 || 42 || 21,88 ||26 
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Исламистская партия Малайзии (Parti Islam SeMalaysia, PAS) || 994 279 || 14,99 || 27 || 14,06 || 19 
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Партия демократического действия (Parti Tindakan Demokratik, DAP) || 830 870 || 12,53 || 10 || 5,21 ||3  
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Народная партия справедливости (Keadilan)1  || 773 679 || 11,67 || 5 || 2,60 || 1 
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Малайзийская народная партия (Parti Rakyat Malaysia; PRM) || 68 990 || 1,04 || 0 || 0,00 || 0 
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Объединённая партия Сабаха (Parti Bersatu Sabah; PBS)2 || 143 342 || 2,16 || 3 || 1,56 || 5 
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Реформистская партия штатов Борнео2 || 23 354 || 0,35 || 0 || 0 || - 
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Малайзийская демократическая партия (Parti Liberal Demokratik, LDP)|| 8 001 || 0,12 || 0 || 0,0 || - 
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Всемалайзийский исламистский фронт (BERJASA)|| 409 || 0,01 || 0 || 0 || 
|-
|align="left" |<span style="padding-left:1em;">Малайзийский фронт народной справедливости (AKIM)|| 274 || 0.00 || 0 || 0,0 || - 
|-
|- bgcolor="#F0F8FF"
|align=left| Независимые || 39 385 || 0,59 || 0 || 0 || 1 
|-
|- bgcolor="#F0F8FF"
|align=left| Всего || 6 631 094 || 100 || 192 || 100 ||  
|-
|align=left colspan=6|
1 первые выборы
2Частично входила в Альтернативный фронт, кроме Сабаха.
Источник: The Star: Election 1999
|}

Примечания 

Выборы в Малайзии
Малайзия
1999 год в Малайзии